Екатери́на Бело́ва:
 Белова, Екатерина Александровна (род. 1987) — российская дзюдоистка.
 Енина (Белова), Екатерина Андреевна (род. 1993) — российская волейболистка.
 Белова, Екатерина Дмитриевна (род. 1988) — российская шорт-трекистка.
 Белова, Екатерина Петровна (род. 1956) — балетный критик, искусствовед. Примечания